Výraz Nova Scotia může znamenat:

 Nové Skotsko – nejvýchodnější z Pobřežních provincií Kanady
 Nova Scotia (poloostrov) – poloostrov na východním pobřeží Kanady, část provincie Nové Skotsko
 Kanadský retrívr, též Nova Scotia duck tolling retrívr – plemeno psa vyšlechtěné v Kanadě 
 HMS Nova Scotia (1812) – britská loď
 RMS Nova Scotia (1926) – britská zaoceánská loď